Acretodietiran
 Bootsnaveltodietiran
 Briltodietiran
 Bruinborsttodietiran
 Bruinkeeltodietiran
 Bruinrugtodietiran
 Geelborsttodietiran
 Gestreepte todietiran
 Grijsteugeltodietiran
 Groenrugtodietiran
 Johannes' todietiran
 Kaneelborsttodietiran
 Lulu's todietiran
 Pelzelns todietiran
 Roodkruintodietiran
 Snethlages todietiran
 Streepnektodietiran
 Teugelvlektodietiran
 Vorkstaarttodietiran
 Witborsttodietiran
 Witbuiktodietiran
 Witkeeltodietiran
 Witoogtodietiran
 Witwangtodietiran
 Zwartkeeltodietiran
 Zwartkuiftodietiran
 Zwartwitte todietiran